Une collision aérienne à New York s'est produite le  lorsqu'un DC-8 de la compagnie United Airlines a percuté un Lockheed L-1049 Super Constellation de la TWA. Le DC-8 provenant de Chicago allait atterrir à l'aéroport international de New York - John-F.-Kennedy alors que le Super Constellation était en phase d'approche de l'aéroport de LaGuardia. Les 128 personnes présentes dans les deux appareils ainsi que six personnes au sol ont été tuées. C'est à l'époque l'accident aérien le plus meurtrier dans le monde.

Circonstances 
Le DC8-11 d'United Airlines, n° de vol 826, était immatriculé N8013U et transportait 77 passagers et 7 membres d'équipage.

Le Super constellation de la TWA, immatriculé N6907C, n° de vol 266 en provenance de Port Colombus transportait 39 passagers et 5 membres d'équipage.

Le Constellation s'écrase dans le Miller Field à Staten Island (), et le DC-8 parvient à voler pendant  avant de s'écraser dans le quartier de Park Slope à Brooklyn () au croisement de Sterling place et de la 7 avenue, faisant six victimes au sol. Un mémorial a été mis en place au cimetière de Green-Wood.

Causes 
Les causes de l'accident ont été analysées dans un rapport de l'US .

Facteur aggravant: l'équipage du DC-8 n'avait pas signalé la panne de sa radio VHF.

Documentaire 
L'accident a fait l'objet d'un documentaire dans la série Why Planes Crash, diffusé pour la première fois en avril 2013.

Notes et références

Liens externes 
  https://devastatingdisasters.com/new-york-city-mid-air-collision-december-16-1960/

Accident ou incident aérien en 1960
Accident ou incident aérien à New York
New York, 1960